The Double steht für:

 The Double – Eiskaltes Duell, US-amerikanischer Agententhriller von Michael Brandt aus dem Jahr 2011
 The Double (2013), britischer Spielfilm von Richard Ayoade aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Das Double